Suczki kan verwijzen naar een van de volgende Poolse plaatsen:

 Suczki (district Ełk) - Ermland-Mazurië
 Suczki (district Gołdap) - Ermland-Mazurië
 Suczki (district Węgorzewo) - Ermland-Mazurië